Fadel (, auch ) ist eine Variante des arabischen Namens Fadil, die sowohl als Familienname als auch als männlicher Vorname dient. Eine weibliche Variante lautet Fadela.


Bedeutung 
Fāḍil () kann mit „trefflich, vorzüglich, hervorragend, ausgezeichnet, verdienstvoll“ oder „tugendhaft“ übersetzt werden, Faḍīl () mit „trefflich“, während Faḍīla () für „Tugend, Vortrefflichkeit“ steht.

Es gibt die weiblichen Varianten Fāḍila (, „[die] Tugendhafte“) und Faḍīla (, „[die] Tugend“ oder „[die] Treffliche“).

Namensträger

Familienname 
 Charles Fadel (* 1960), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler 
 Mohamed Kamal Fadel, Diplomat der Demokratischen Arabischen Republik Sahara
 Sharifa Fadel (1938–2023), ägyptische Sängerin und Schauspielerin
 Suheil Fadel (* 1946), deutscher Schriftsteller syrischer Herkunft, siehe Rafik Schami

Vorname 
 Fadel Settara (* 1975), ehemaliger algerischer Fußballspieler
 Fadel Shaker (* 1969), libanesischer Sänger mit libanesischen und palästinensischen Wurzeln
 Fadel Ahmad Abdullah al-Hijali († 2015), irakischer Geheimdienstler unter Saddam Hussein und Terrorist des Daesch, siehe Abu Muslim al-Turkmani

Fadela 
 Fadela Amara (* 1964), französische Politikerin und Feministin
 Fadela asch-Schabbi (* 1946), tunesische Dichterin und Autorin
 Fadela Zelmat (* 1962), algerische Schauspielerin und Sängerin, siehe Chaba Fadela

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Arabischer Personenname